La Débandade, film de Claude Berri (1999).
 La Débandade, livre de Jean-François P. Prône (2006).
 La Débandade, chanson de Michel Sardou sortie en 1984, de l'album Io Domenico